Soyo kan syfta på följande platser:

Angola 

 Soyo (kommun), kommun, Zaire, 
 Soyo (stad), Zaire, 

Robotskapade Angolaförgreningar